Serginho ("kleine Sergio") is een Braziliaanse naam die gebruikt wordt voor de volgende voetballers:

 Sérgio Cláudio dos Santos (1971), Braziliaans voetballer die onder andere bij AC Milan speelde.
 Serginho Chulapa (1953), Braziliaans voetballer die onder meer voor São Paulo FC speelde.
 Paulo Sérgio Oliveira da Silva (1974-2004), Braziliaans voetballer die op 27 oktober 2004 overleed aan een hartaanval tijdens een wedstrijd tussen zijn ploeg Sao Caetano en São Paulo.

Serginho is tevens de voornaam van Serginho Greene (1982).